PQ-1 — арктический конвой времён Второй мировой войны.

Второй малый океанский тихоходный специальный конвой, отправленный в СССР , в 18:45 GMT из Хвалфьордура (Исландия), со стратегическими грузами (алюминий, каучук и медь) и военной техникой из США, Канады и Великобритании.  он прибыл в Архангельск без потерь.

Состав конвоя 
Конвой состоял из 10 торговых судов загруженных стратегическим сырьем (20 танками и 193 истребителями Hawker Hurricane, разобранных и упакованных в ящики) и одного вспомогательного судна RFA Black Ranger (A163), загруженного топливом. Охранением конвоя шли военные корабли военно-морского флота Великобритании.

Грузовые суда конвоя 
Торговые суда, тоннажем свыше 3200 тонн:

Эскорт

Примечания

Использованная литература и источники 
 *

Ссылки 
 Арктические конвои
 Арктический конвой PQ-1 на www.naval-history.net  (англ.)
 SS Blairnevis  (англ.)
 Информация по океанским конвоям 

Арктические конвои
1941 год в СССР
Вторая мировая война на море